Алисултанов — дагестанская фамилия. Она образована от мусульманского мужского имени Алисултан, которое восходит к двум арабским основам: Али — «высокий, возвышенный, человек высокого звания, высокого достоинства» и Султан, что значит «властелин, правитель, повелитель, глава государства, монарх, император». Наиболее известные носители:

 Алисултанов, Алжанбек Алисултанович — даргинский певец, народный артист Дагестана.
 Алисултанов, Алисултан Абдулатипович (род. 1964) — советский борец вольного стиля, призёр чемпионата Европы-1990. 
 Алисултанов, Султан Кадырбекович (1916—2000) — Герой Советского Союза, майор.